Чавинь (Trà Vinh, 茶榮) — многозначный термин.

 Чавинь — провинция на юге Вьетнама. 
 Чавинь — город провинциального подчинения на юго-востоке Вьетнама, административный центр одноимённой провинции.
 Чавинь — река во Вьетнаме.